Енрике I од Наваре (1244 - Памплона, 22. јул 1274) је био краљ Наваре. Био је син Теобалда I и Маргарете од Бурбона.

Породично стабло 

Рођени 1244.
Умрли 1274.